Personen
 Annie Villiger (1914-?), Zwitserse schoonspringster
 Kaspar Villiger (1941-), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad
Soorten
 Athous villiger, keversoort
 Holoparamecus villiger, keversoort
 Ptinus villiger, keversoort
 Solskyana villiger, keversoort
Overige
 Baeyer-Villiger-reactie
 Villiger (fiets), Zwitsers fietsmerk
Zie ook
 Villinger

Zwitserse achternaam